В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу 2012 в Польше и Украине, который проходил с 8 июня по 1 июля 2012.

Прежде чем официально огласить окончательную заявку, команды до 17 мая 2012 должны были представить предварительные составы. В окончательные заявки сборных войдут по 23 игрока, 3 из которых вратари, и заявка должна была быть представлена до 29 мая 2012. Замена серьёзно травмированных игроков разрешается за 24 часа перед первой игрой на чемпионате.

Группа A

Итог — 4-е место в группе

Итог — поражение в 1/4 финала от Германии

Итог — 3-е место в группе

Итог — поражение в 1/4 финала от Португалии

Группа B

Итог — 4-е место в группе

Итог — 3-е место в группе

Итог — поражение в 1/2 финала от Италии

Итог — поражение в 1/2 финала от Испании

Группа C

Итог — чемпион

Итог — поражение в финале от Испании

Итог — 4-е место в группе

Итог — 3-е место в группе

Группа D

Итог — 3-е место в группе

Итог — 4-е место в группе

Итог — поражение в 1/4 финала от Италии

Итог — поражение в 1/4 финала от Испании

Факты 
 Самым молодым игроком чемпионата является нидерландский защитник Йетро Виллемс, родившийся 30 марта 1994 года.
 Самым возрастным игроком чемпионата является греческий голкипер Костас Халкиас, родившийся 30 мая 1974 года.
 Самым возрастным полевым игроком чемпионата является греческий нападающий Никос Либеропулос, родившийся 4 августа 1975 года.
 Ирландский нападающий Робби Кин и шведский полузащитник Кристиан Вильхельмссон — единственные игроки на турнире, играющие не в европейских чемпионатах. Они представляют американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и саудовский «Аль-Хиляль» соответственно.
 Сборная Англии — единственная сборная, укомплектованная представителями только своего чемпионата, а сборная Ирландии не имеет в составе ни одного представителя чемпионата Ирландии.

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (1992 года рождения и моложе)
 30 марта 1994 — Йетро Виллемс (Нидерланды)
 15 августа 1993 — Алекс Окслейд-Чемберлен (Англия)
 10 марта 1993 — Джек Батленд (Англия)
 9 декабря 1992 — Максим Коваль (Украина)
 10 ноября 1992 — Рафал Вольский (Польша)
 16 октября 1992 — Костас Фортунис (Греция)
 11 августа 1992 — Жорес Окор (Дания)
 3 июня 1992 — Марио Гётце (Германия)
 23 февраля 1992 — Кириакос Пападопулос (Греция)
 21 февраля 1992 — Фил Джонс (Англия)
 15 января 1992 — Марцин Каминьский (Польша)
 10 января 1992 — Шиме Врсалько (Хорватия)

Возрастные (1976 года рождения и старше)
 30 мая 1974 — Костас Халкиас (Греция)
 29 июня 1975 — Александр Горяинов (Украина)
 4 августа 1975 — Никос Либеропулос (Греция) — полевой
 20 апреля 1976 — Шей Гивен (Ирландия)
 17 июля 1976 — Андерс Свенссон (Швеция) — полевой
 8 сентября 1976 — Роман Шаронов (Россия) — полевой
 29 сентября 1976 — Андрей Шевченко (Украина) — полевой

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА
 Составы команд на сайте Football.ua
 Они едут на Евро-2012!

Составы
2012